Мундерфинг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-на-Инне.  Население составляет 2682 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 31 км². Официальный код  —  40426.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мартин Фоггенбергер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 10 мест.
 АПС занимает 1 место.

Известные жители 
 Хофбауэр, Луис (1889—1932) — австрийский художник.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии